Die Basketball-Afrikameisterschaft 1983, die zwölfte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 19. und 28. Dezember 1983 in Alexandria, Ägypten statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Ägyptens, die zum fünften Mal, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Angola geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Liberia am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu fünf Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier (Gruppe A) Spiele (insgesamt wurden 20 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da in Gruppe A Angola gegen Algerien, Algerien gegen die Zentralafrikanische Republik und die Zentralafrikanische Republik gegen Angola gewann, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da Angola mit +4 das beste Korbverhältnis hatte, zog es zusammen mit Ägypten, das gegen die Elfenbeinküste spielte, ins Halbfinale ein und spielte dort gegen Senegal. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Fünftplatzierten spielten Rang neun aus.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Ägypten qualifizierte sich durch den Sieg für die Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles.

Weblinks 
 FIBA-Archiv

1983
Basketballwettbewerb in Ägypten
Afrikameisterschaft